Тассо ( — барсук) — многозначный термин:

Фамилии 
 Тассо, Торквато (1544—1595) — итальянский поэт.
 Тассо, Бернардо (1493—1569) — итальянский писатель.

Топонимы 
 Тассо — коммуна во Франции, департамент Южная Корсика.
 Пьяцца Тассо — площадь в районе Ольтрарно во Флоренции.